Museo Sarmiento puede hacer referencia a:

Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, casa museo ubicada en la ciudad de San Juan, Argentina.
Casa Museo Sarmiento, museo ubicado en el Tigre, provincia de Buenos Aires.
Museo Histórico Sarmiento, museo ubicado en la ciudad de Buenos Aires.